Wicehrabiowie Cowdray 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1917–1927: Weetman Dickinson Pearson, 1. wicehrabia Cowdray
 1927–1933: Weetman Harold Miller Pearson, 2. wicehrabia Cowdray
 1933–1995: Weetman John Churchill Pearson, 3. wicehrabia Cowdray
 od 1995: Michael Orlando Weetman Pearson, 4. wicehrabia Cowdray

Następca 4. wicehrabiego Cowdray: Peregrine John Dickinson Pearson

Cowdray